Algemene begraafplaats Berkhouterweg, officieel Hollands Hof tot 1 januari 2015 de algemene begraafplaats van de gemeente Hoorn
 Algemene begraafplaats Keern, de algemene begraafplaats aan het Keern
 Algemene begraafplaats Zuiderveld, in december 2014 geopende begraafplaats aan de Zuiderdracht